W Polsce
 Kopaniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica
 Kopaniec – przysiółek wsi Stawinoga w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Kopaniec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Kopaniec – gromada w powiecie jeleniogórskim
 Kopaniec – jezioro w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin